Barkol – kazachski powiat autonomiczny w Chinach
 Barkol Hu – jezioro w Chinach